Personer med efternamnet Ygberg:
 Herman Ygberg
 Carin Ygberg
 Karin Ygberg